Szamszi-Adad – imię pięciu władców Asyrii:
 Szamszi-Adad I (1814-1782 p.n.e.)
 Szamszi-Adad II (1585-1580 p.n.e.)
 Szamszi-Adad III (1563-1548 p.n.e.)
 Szamszi-Adad IV (1053-1050 p.n.e.)
 Szamszi-Adad V (823-811 p.n.e.)

Imiona semickie